Волдорф има више значења:
 Волдорф (Мериленд)
 Волдорф (Минесота)